Kernen bezeichnet:
 Kernen im Remstal, Gemeinde im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland
 Kernen (Gemeinde Berg), Ortsteil der Gemeinde Berg im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Kernen (Berg) (512,7 m), Berg im Schurwald bei Fellbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, Deutschland
 Kernen (Verfahren), Verfahren in der Metallverarbeitung

Kernen ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Kernen (* 1972), Schweizer Theaterschauspieler und Theaterregisseur
 Bruno Kernen (Skirennfahrer, 1961) (* 1961), Schweizer Skirennläufer der 1980er-Jahre
 Bruno Kernen (* 1972), Schweizer Skirennläufer der 1990er/2000er-Jahre
 Maryse Pradervand-Kernen (* 1979), Schweizer Rechtswissenschaftlerin
 Siegfried W. Kernen (* 1940), deutscher Schauspieler
 Willy Kernen (1929–2009), Schweizer Fußballspieler

Siehe auch:
 Kernenturm, ein Aussichtsturm auf dem Berg Kernen im Schurwald
 Kernan
 Kernon